Jan Mulder (wielrenner, 1878), Nederlands wielrenner
 Jan Mulder (kunstschilder) (1897-1962), Belgisch kunstschilder
 Jan Jacobs Mulder (1940-2019), Nederlands beeldend kunstenaar
 Jan Mulder (politicus) (1943), Nederlands politicus (VVD) en VN-functionaris
 Jan Mulder (voetballer, 1945), Nederlands voetballer (voor Anderlecht en Ajax), columnist, schrijver en televisiepersoonlijkheid
 Jan Mulder (schrijver) (1970), Nederlands schrijver van de boeken Aan De Langeleegte en Jantje, je hebt goud in je benen
 Jan Mulder (beeldend kunstenaar) (1955), Nederlands beeldend kunstenaar
 Jan Mulder (wielrenner, 1956), Nederlands wielrenner
 Jan Mulder (voetballer, 1961), Nederlands voetballer (onder andere SVV en Feyenoord)
 Jan Mulder (musicus) (1963), Nederlands pianist en componist
 Jan Mulder (voetballer, 1964), Nederlands voetballer (PEC Zwolle)

In samenstelling:
Klaas Jan Mulder (1930-2008), Nederlands organist, pianist en dirigent